Jérusalem a été le théâtre de plusieurs sièges :
 le siège de Jérusalem (- 1051), mentionné dans la Bible ;
 le siège de 701 , lors de la campagne assyrienne contre le royaume de Juda ;
 le siège de 597 , victoire des Babyloniens sur le royaume de Juda ;
 le siège de 587/586 , victoire des Babyloniens sur le royaume de Juda, prise de la ville ;
 le siège de 162-141 , prise de la citadelle (Acra) par les Maccabées sur les Séleucides ;
 le siège de 63 , intervention romaine victorieuse de Pompée dans la guerre civile des Hasmonéens, prise de la ville ;
 le siège de 37 , par Hérode avec le soutien de Rome, mettant fin à la dynastie des Hasmonéens, prise de la ville ;
 le siège de 70, victoire des Romains sur les Juifs de Judée, prise de la ville ;
 le siège de 614, victoire du général sassanide Schahr-Barâz sur les Byzantins, prise de la ville ;
 le siège de 636-637, victoire arabe du calife Omar ibn al-Khattâb sur les Byzantins, prise de la ville ;
 le siège de 1071, victoire des Turcs Seldjoukides sur les Arabes Fatimides, prise de la ville ;
 le siège de 1098, reprise de la ville par les Fatimides sur les Artukides, vassaux des Seldjoukides ;
 le siège de 1099, victoire des croisés partis en 1095 sur les Fatimides, prise de la ville lors de la première croisade ;
 le siège de 1117, période intermédiaire des croisades (deuxième croisade à quatrième croisade)
 le siège de 1187, victoire musulmane des Ayyoubides sur le royaume de Jérusalem, prise de la ville ;
 le siège de 1218, lors de la cinquième croisade
 le siège de 1244, prise de la ville par les Khwarezmiens sur les croisés ;
 le , pendant une révolte paysanne en Palestine ;
 la bataille de 1917, victoire des Britanniques sur les Ottomans ;
 la , à l'issue de laquelle la ville est partagée entre Israël et la Jordanie ;
 la bataille de 1967, victoire israélienne sur la Jordanie.

Voir aussi

Liens internes 
 Chronologie synoptique des croisades
 Liste des batailles des Croisades
 Liste des principaux chefs croisés
 Chefs musulmans face aux croisades
 Croisades de secours

 
Jerusalem